Kálmán Béla (1913–1997) nyelvész, egyetemi tanár
 Kálmán Béla (1921–2011) fotóművész